Łysa Góra („Kahler Berg“) steht für:

Berge
 Łysa Góra, Berg im Heiligkreuzgebirge, Polen
 Łysa Góra, polnischer Name von Lysý vrch (Isergebirge), Berg im Isergebirge, Tschechien
 Łysa Góra (Zipser Pieninen), Berg in den Zipser Pieninen, Polen

Orte
 Łysa Góra (Brok), Ortsteil der Stadt Brok, Woiwodschaft Masowien
 Łysa Góra (Pasym), Dorf im Powiat Szczycieński,  Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1945: Anhaltsberg, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen)
 Łysa Góra (Siewierz), Ortsteil der Stadt Siewierz, Woiwodschaft Schlesien
 Łysa Góra (Skawina), Ortsteil der Stadt Skawina, Woiwodschaft Kleinpolen
 Łysa Góra (Szczecinek), Siedlung im Powiat Szczecinecki, Woiwodschaft Westpommern
 Łysa Góra (Zagórz), Ortsteil der Stadt Zagórz, Woiwodschaft Karpatenvorland

Siehe auch:
 Lyssa Hora